Нежность:
 Нежность — фильм советского режиссёра Эльёра Ишмухамедова, снятый в 1966 году.
 Нежность — фильм американского режиссёра Джона Полсона, снятый в 2009 году.
 Нежность — французская мелодрама 2011 года режиссёров Давида и Стефана Фонкиносов.
 Нежность — итальянская драма 2017 года режиссёра Джанни Амелио. Нежность — короткометражный фильм российского режиссёра Анны Меликян. Снят в 2018 году.
 Нежность — сериал-продолжение одноименного короткометражного фильма российского режиссёра Анны Меликян. Снят в 2020 году.

 См. также 
 Нежность (значения)